Plößberg steht für

 Plößberg, Markt im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Plößberg (Immenreuth), Ortsteil der Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Plößberg (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Plößberg (Steinwald), (Höhe: 820 m), ein Basaltkegel im Fichtelgebirge (Nördlicher Steinwald)